Виталий Степанович Корепанов — советский, российский врач-терапевт. Народный врач СССР (1980).

Биография 
Родился 28 июня 1928 года в селе Вожкыр (ныне Балезинского района Удмуртии), в большой крестьянской семье. 

После окончания школы, в 1946 году поступил в Ижевский медицинский институт. После окончания института остался в ординатуре на кафедре факультетской терапии. На третьем году ординатуры уже сам обучал студентов, а так же стал преподавать на краткосрочных курсах медицинских сестер при обществе «Красный крест».

В 1954 году переехал в Можгу и стал работать участковым врачом. В 1958 году был назначен заведующим терапевтического отделения. На этой должности проработал 28 лет. 

За время работы внедрил новые методы исследования анализов, приобретал новое оборудование в отделение. Сам же освоил пункцию плевральной полости, пункцию лимфатических узлов, печени, селезенки, легких и этим методам он обучал своих врачей, а также студентов – медиков, проходивших практику в отделении. Первым в Удмуртии, после клиники госпитальной терапии ввел в практику дефибрилляцию сердца. Была у него своя методика лечения инфаркта-миокарда — краткосрочная антикоугументная терапия, в результате которой растворялись сгустки крови в сердце. Смертность в отделении была ниже республиканской (по Удмуртии — 20-28, а у Корепанова — 8-12).

Постоянно повышал свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах и участвуя в научных конференциях. С появлением новых лекарств, стали появляться различные осложнения от них, поэтому учился на курсах клинической фармакологии.

45 лет проработал практикующим врачом-терапевтом. 

Умер 23 июня 2015 года.

Звания и награды 
 Заслуженный врач Удмуртской АССР (1963)
 Народный врач СССР (1980)
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ижевской медицинской академии